Un beigne, aussi appelé donut en français européen, est un type de beignet de forme annulaire.
 Par extension, le trou de beigne, un type de pâtisserie fait à partir de la même pâte.
 En argot, une beigne est un coup qui provoque une enflure.
Au Canada, traiter quelqu'un de  peut être considéré comme une insulte, au même titre que traiter quelqu'un d'idiot.